Харла́мовцы — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области России. Примыкает к западной окраине города Шахунья, отделена от города рекой Чёрная (приток Малой Какши).

Вдоль южного конца деревни проходят автодорога Урень — Шахунья и ж.-д. линия Нижний Новгород — Котельнич.

Детский сад для жителей расположен в Лужайках, а школа в городе Шахунья.

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Шахунья